Live in Mostar predstavlja prvo Live izdanje sastava Divanhana, na albumu se nalazi 11 skladbi, svjetsku distribuciju obavlja britanski ARC Music, dok u regionu izdanja objavljuje beogradska izdavačka kuća Multimedia Music. "Live in Mostar" donosi sve popularniju dvostruku formu koja sadrži DVD i CD. Album je snimao i producirao Borjan Milošević. Montažu i režiju potpisuje Kenan Pašić u saradnji s članovima sastava Divanhana.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena web-stranica Divanhane

Albumi sastava Divanhana
Albumi iz 2016.